Libra kan verwijzen naar volgende betekenissen 

 Weegschaal (sterrenbeeld), Libra
 Livre, lb, Franse pond, £, Franse munteenheid die gebruikt werd van de middeleeuwen tot Franse revolutie
 Libra (lettertype), een lettertype, ontworpen door Sjoerd de Roos
 Libra (geslacht), een vlindergeslacht
 Libra (gewicht), symbool voor de Middelnederlandse gewichtsmaat "pont" uit de dertiende eeuw, overeenkomend met circa 465 gram, afgekort tot lb.
 Libra (munt), symbool voor een valuta in het Middelnederlands uit de dertiende eeuw, die 240 penningen waard was en veelal werd afgekort tot lb. 
 Diem (cryptovaluta), een project voor cryptogeld van Facebook dat oorspronkelijk Libra zou gaan heten